

Реткув — село в гміні Ґрембоцице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Реткув — село в гміні Станіславув Мінського повіту Мазовецького воєводства